Wendlingen ist ein geographischer Name in Deutschland:

Stadt und Orte;
 Wendlingen am Neckar, Stadt im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Wendlingen (Deggenhausertal), Dorf der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Wendlingen (Freiburg im Breisgau), Dorf im Stadtteil Sankt Georgen, kreisfreies Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Wendlingen (Wissen), Weiler der Stadt Wissen, Landkreis  Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Bauwerke:
 Bahnhof Wendlingen (Neckar)
 Neckarbrücke Wendlingen, geplante Eisenbahnbrücke der Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm bei Unterboihingen, Stadt Wendlingen am Neckar
 Schloss Wendlingen, auch Schloss Unterboihingen, im Stadtteil Unterboihingen, Wendlingen am Neckar

Siehe auch:
 Wendling (Begriffsklärung)
 Wendlinger
 Wenslingen